La ligne 6 est une ancienne ligne du tramway de Namur de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

Histoire 

Le , les lignes urbaines de Namur 3 Jambes - Namur, 5 Namur Hôtel de la Citadelle - Faubourg Saint-Nicolas et 8 Jambes Belgrade et la ligne 6 sont supprimées et remplacées par des autobus. L'exploitation par autobus de la ligne est dès lors scindée en deux : n°4 entre Namur et Profondeville (renforcé d'un partiel sous l'indice 1 entre Namur et Wépion) et n°6 entre Namur et Saint-Gérard.

Exploitation

Horaires 
Tableaux :

 544/548 (1931), numéro n°544 partagé avec la ligne à traction autonome 544A Namur - Saint-Gérard et pour le n°548 entre les lignes urbaines de Namur 3, 5 et 8 et la ligne électrique 6.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway de Namur
 Ligne de tramway 9 (Namur)
 Ligne de tramway 8 (Namur)
 Ligne de tramway 7 (Namur)
 Ligne de tramway 5 (Namur)
 Ligne de tramway 3 (Namur)
 Ligne de tramway 539B
 Ligne de tramway 544A

Liens externes 

Ligne du tramway de Namur
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Namur
tram